Пара Даниэла Гантухова / Ай Сугияма — победительница турнира.

Действующие чемпионки турнира — альянс Кара Блэк / Лизель Хубер — не защищали свой титул, однако обе принимали участие в турнире — Блэк (в паре с Ренне Стаббс) вышла в полуфинал, а Хубер (в паре с Мартиной Навратиловой) — проиграла уже на старте.

Посев 
Четверо первых сеянных дуэтов начинают турнир со второго раунда.

  Лиза Реймонд /  Саманта Стосур (Второй раунд)
  Кара Блэк /  Ренне Стаббс (Полуфинал)
  Лизель Хубер /  Мартина Навратилова (Второй раунд)
 ' Даниэла Гантухова /  Ай Сугияма (Титул)

<ol start="5">
  Анабель Медина Гарригес /  Катарина Среботник ''(Полуфинал)
  Вирхиния Руано Паскуаль /  Паола Суарес ''(Первый раунд)
  Елена Дементьева /  Флавия Пеннетта ''(Отказ)
  Квета Пешке /  Франческа Скьявоне ''(Финал)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 

Открытый чемпионат Италии по теннису 2006